Robert Harley kan syfta på bland andra:

* Sir Robert Harley (1579–1656), engelsk statsman
 Robert Harley (1626–1673), engelsk parlamentsledamot
 Robert Harley, 1:e earl av Oxford och earl Mortimer (1661–1724), brittisk statsman
 Robert Harley (1706–1774), brittisk parlamentsledamot
 Robert Harley (1828–1910), engelsk kongregationalistpastor och matematiker